Новинский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Новинский сельсовет — в Белогорском районе Амурской области.
 Новинский сельсовет — в Володарском районе Астраханской области.
 Новинский сельсовет — в Рыбинском районе Красноярского края.
 Новинский сельсовет — в Богородском районе Нижегородской области, с 2020 административно-территориальная единица Нижнего Новгорода.
 Новинский сельсовет — в Чкаловском районе Нижегородской области.

упразднённые
 Новинский сельсовет — в Куровском (1929—1959) и Орехово-Зуевском (1959—1994) районах Московской области
 Новинский сельсовет, с 2004 посёлок Новый — в Георгиевском районе Ставропольского края, упразднён в 2017
 Новинский сельсовет — до 1989 года в Хатангского района Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа Красноярского края